Thomas Zimmerman peut faire référence à :

 Thomas Zimmerman, écrivain et traducteur ;
 Thomas G. Zimmerman, l'inventeur du gant de données ;
 Thomas F. Zimmerman, superintendant général de ''Assemblies of God.